Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 266 dans le monde.

 Route fédérale 266 en Allemagne
 Route nationale 266 en France